Manuel Suárez-Caso puede referirse a:

 Manuel Suárez El Cabritu  (1886-1974), empresario y benefactor de la Cuenca del Nalón (Asturias)
 Manuel Suárez Castro (1889-1937), alcalde de Orense en 1936, fusilado en 1937
 Manuel Suárez Fernández (1895-1954), religioso español
 Manuel Suárez y Suárez (1896-1987), empresario indiano nacido en Asturias, muy influyente en México y benefactor de las artes
 Manuel Suárez de Begoña (1936), futbolista y entrenador español
 Manuel Suárez (1940-2012), futbolista peruano
 Manuel Suárez Jiménez, exfutbolista y entrenador chileno-español
 Manuel Suárez Dittus, geólogo chileno
 Manuel Suárez Lastra, Músico y Académico Mexicano